Pandur steht für:

 Pandur (Soldat), ein Soldatentyp des 17. und 18. Jahrhunderts
 Pandur (Panzer), ein Radpanzer der Steyr Daimler Puch AG
 eine Langhalslaute in Dagestan, siehe Tamur
 eine Bodenwanzenart, siehe Spilostethus pandurus
 Pandur (Kartenspiel), ein Kartenspiel mit Jasskarten

Pandur ist der Familienname von:
 Tomaž Pandur (1963–2016), slowenischer Theaterregisseur

Pandur ist der Name folgender Orte in Indien:
 Pandur (Chengalpattu), Dorf im Taluk Chengalpattu des Distrikts Chengalpattu im Bundesstaat Tamil Nadu
 Pandur (Nagapattinam), Dorf im Distrikt Nagapattinam im Bundesstaat Tamil Nadu
 Pandur (Tirukalukundram), Dorf im Taluk Tirukalukundram des Distrikts Chengalpattu im Bundesstaat Tamil Nadu
 Pandur (Tiruvallur), Dorf im Distrikt Tiruvallur im Bundesstaat Tamil Nadu

Siehe auch:
 Panduru
 Pondur